Pseudantiora är ett släkte av fjärilar. Pseudantiora ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Pseudantiora